Nick of Time steht für:

 Nick of Time (Album), ein Album der US-amerikanischen Sängerin Bonnie Raitt
 Nick of Time, den Originaltitel von Gegen die Zeit, US-amerikanischer Film